A 2019-es W Series holland nagydíj a 2019-es szezon ötödik fordulója volt, amelyet a TT Circuit Assen versenypályán tartottak meg július 20.-án. Ez az esemény a DTM holland fordulójának betétfutama volt. Az első rajtkockát a finn Emma Kimiläinen szerezte meg, aki a versenyt is megnyerte. Ezen kívül egy bajnokságon kívüli futamot is rendeztek július 21.-én.  A rajtrács a bajnoki futam kvalifikációjának eredménye alapján született meg. Változás, hogy a rajtrács sorrendjét megfordították, így az első indult utolsónak, míg az utolsó indulhatott az első helyről. Ezt a futamot a kanadai Megan Gilkes nyerte meg, aki azonban nem részesült pontokban.

Eredmények

Kvalifikáció

 Moore egy öt rajthelyes büntetést kapott, amiért balesetet okozott az előző, nürnbergi futamon.

Bajnoki verseny

Bajnokságon kívüli verseny

A bajnokság állása a verseny után

További információk 
A teljes bajnoki futam megtekintése a YouTube videómegosztó oldalán

Jegyzetek 

Hollandia sportélete
Hollandia